Bousies steht für:
 Bousies, französische Gemeinde

Bousies ist der Familienname folgender Personen:
 Maxime de Bousies (1865–1942), belgischer Politiker, Anwalt und Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees
 Philippe de Bousies (1789–1875), belgischer Politiker